Bathanaha peut faire référence à :
 Bathanaha, un village du district de Mahottari au Népal ;
 Bathanaha, un village du district de Saptari au Népal.